WIA est un sigle qui peut signifier :
 Windows Image Acquisition, un service de Microsoft Windows pour l'acquisition d'images ;
 , équivalent de Réseau sans fil en français.
 , Un événement qui réunit les acteurs du web dans les Alpes
 Wii ISO Archive, un format de compression pour les jeux Wii et GameCube au format ISO
 , un terme anglais correspondant à « blessé au combat »
 , un réseau international de promotion des femmes architectes